Bataille de Niš (1443)
 Bataille de Niš (1689)
 Bataille de Niš (1878)